Die St. Petersburg Open 2010 waren ein Tennisturnier, welches vom 23. bis 31. Oktober 2010 in Sankt Petersburg stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Wien die Bank Austria TennisTrophy und in Montpellier die Open Sud de France gespielt, die genau wie die St. Petersburg Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Serhij Stachowskyj, er schied jedoch bereits in der ersten Runde gegen Benjamin Becker aus. Sieger wurde Michail Kukuschkin, der im Finale den topgesetzten Michail Juschny mit 6:3, 7:62 besiegen konnte. Damit gewann Kukuschkin seinen ersten und bislang einzigen Titel, während Juschny bereits sein 17. Finale bestritt. Im Doppel traten Colin Fleming und Ken Skupski zur Titelverteidigung an, doch auch sie kamen nicht über die erste Runde hinaus. Den Titel holten sich Daniele Bracciali und Potito Starace, sie konnten sich im Finale gegen Rohan Bopanna und Aisam-ul-Haq Qureshi durchsetzen und gewannen so ihren ersten gemeinsamen Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 663.750 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 750.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 23. bis 25. Oktober 2010 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eingetreten waren, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 317 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 191 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 32 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Sankt Petersburg